Олдрич, Алдрич () — слово англосаксонского происхождения, буквальный перевод старый богач. Является фамилией, топонимом и др:

География 
В США наименование более 100 объектов на её территории, наиболее известные из них:
 Олдрич — город в округе Уодина, Миннесота, США.
 Олдрич — тауншип в округе Уодина, Миннесота, США.
 Олдрич — тауншип в округе Уодина, Миннесота, США.
  — статистически обособленная область, Алабама, США.
  — деревня в штате Миссури, США.

Персоналии 
 Олдрич (фамилия)

См. также 
 Sigma-Aldrich — химическая компания
 Синдром Вискотта — Олдрича

Примечания